Ngawang Namgyal (Rinpung) (1512 - ca.1550), een Tibetaans koning uit de Rinpungdynastie
 Ngawang Namgyal (Bhutan) (1594 - 1651), de eerste Shabdrung (heerser) van Bhutan.
 Ngawang Namgyel (judo) (1998), Bhutanese judoka